Іда Меттон (1863—1940) — шведська скульпторка.
 Роджер Меттон (1929—2004) — канадський композитор, етномузиколог і музичний педагог.
 Томас Меттон (* 1985) — бельгійський футболіст.
 Чарльз Меттон (1931—2008) — французький художник.

 Меттон — французький сир, який виробляють переважно в регіоні Франш-Конте.